«Boom Boom Pow» — песня The Black Eyed Peas, выпущенная в 2009 году в качестве главного сингла к их пятому студийному альбому The E.N.D. Сингл возглавил Billboard Hot 100, что сделало его первым синглом группы номер один в США. Это второй сингл Black Eyed Peas по продолжительности нахождения на вершине чарта Billboard Hot 100 в 2009 году (12 недель подряд), на первом месте второй сингл альбома The E.N.D «I Gotta Feeling», продержавшийся на вершине 14 недель.

Журнал Billboard назвал Boom Boom Pow песней № 1 по итогам 2009 года в США.

Список композиций 
 UK CD Single
 «Boom Boom Pow» (радио версия) — 3:38
 «Boom Boom Wow» (DJ will.i.am Megamix) — 4:12

Ремиксы 

В мае 2009 года был выпущен мини-альбом Invasion of Boom Boom Pow (Megamix), состоящий из ремиксов на сингл.

Чарты и сертификаты

Годовые чарты (2009)

Чарты десятилетия

Сертификаты

Даты выпуска

Примечания 

Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Pop 100
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Песни The Black Eyed Peas
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart
Песни 2009 года